Sießen bezeichnet:

 einen Ortsteil von Bad Saulgau im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg, siehe Sießen (Bad Saulgau)
 einen Weiler auf dem Gebiet der Gemeinde Horgenzell im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg, siehe Sießen (Horgenzell)
 einen Ortsteil von Schwendi im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg, siehe Sießen im Wald
 Kloster Sießen in Bad Saulgau-Sießen